Tuscarora Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Tuscarora Creek (Bridge Creek), Zufluss des Bridge Creek im Gallatin National Forest, Montana
 Tuscarora Creek (Buck Run Creek), Zufluss des Buck Run Creek bei Mount Morris, New York
 Tuscarora Creek (Canisteo River), Zufluss des Canisteo River bei Addison, New York
 Tuscarora Creek (Goose Creek), Zufluss des Goose Creek bei Leesburg, Virginia
 Tuscarora Creek (Juniata River), Nebenfluss des Juniata River bei Port Royal, Pennsylvania
 Tuscarora Creek (Monocacy River), Zufluss des Monocacy River bei Ceresville, Maryland
 Tuscarora Creek (Opequon Creek), Zufluss des Opequon Creek bei Martinsburg, West Virginia
 Tuscarora Creek (Penns Creek), Zufluss des Penns Creek bei New Berlin, Pennsylvania
 Tuscarora Creek (Potomac River), Zufluss des Potomac River bei Tuscarora, Maryland
 Tuscarora Creek (Rappahannock River), Zufluss des Rappahannock River bei Dunnsville, Virginia
 Tuscarora Creek (Susquehanna River, New York), Zufluss des Susquehanna River bei Windsor, New York
 Tuscarora Creek (Susquehanna River, Pennsylvania), Zufluss des Susquehanna River bei Laceyville, Pennsylvania